Grace est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun
Grace (prononcer « greysse ») est un mot anglais qui a pour origine le mot grâce.

Prénom ou patronyme
Grace est un prénom féminin anglo-saxon, correspondant au prénom français . Ce dernier a pour variantes ou dérivés Gracie, Graciella, Gracielle, Graciète, Graciette, Gracieuse et Graziella. Au masculin, la forme Gracieux existe.

Grace est aussi un patronyme.

Quelques Grace célèbres

Saints et bienheureux chrétiens
 Grace de Cattaro († 1508), ou Grazia da Catarro ou Graziano da Cattaro, bienheureux, religieux augustin ; fêté le 9 novembre.
 Grace, Marie et Bernard († 1180), de leur vrai noms Ahmed, moine cistercien et ses sœurs saintes Zaïda, Zoraïda, martyrs à Valence en Espagne par la main des Musulmans ; fêtés le 21 août.

Personnalités portant ce prénom

 Grace Kelly, une actrice et princesse de Monaco sous le titre Grace de Monaco
 Grace Jones
 Grace Coolidge
 Grace Curzon
 Grace de Capitani
 Grace Hopper
 Grace, une chanteuse de blues ayant fait l'album Hall of Mirrors.
 Grace Valentine (1884-1964), actrice américaine de théâtre, de cinéma muet et des débuts du cinéma sonore.

Personnage de fiction
 Grace Adler, de la série télévisée Will et Grace.
 Grace Williams, de la série télévisée " Hawaii 5-0"

Patronyme 

 Thomas Samuel Grace (1815-1879), missionnaire britannique ;
 April Grace (1962-), actrice américaine ;
 Cullen Grace (1999-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Laura Jane Grace (née Thomas Gabel) (1980-), musicienne américaine ;
 Dinah Grace (1917-1963), danseuse et actrice allemande ;
 Jordynne Grace (1996-), nom de ring de la catcheuse américaine Patricia Parker ;
 William Russell Grace (1832-1904), maire de New York ;
 Leslie Grace (1995-), chanteuse américaine ;
 Maggie Grace (1983- ), actrice américaine ;
 Nancy Grace, animatrice de télévision américaine ;
 Wayne Grace (1940-2022), acteur américain.

Toponyme

 Gracë/Grace, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.
 Grace, une ville du comté de Caribou en Idaho.
Gràcia, est un quartier de la ville catalane de Barcelone.

Systèmes tropicaux 

 Cyclone tropical Grace, une liste de tous les systèmes tropicaux ayant porté ce nom.

Science et techniques 

 GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) est une mission spatiale conjointe de la NASA et de l'agence spatiale allemande lancée en  et destinée à effectuer des mesures détaillées de la gravité terrestre.

Musique et cinéma

 Grace, un album de Jeff Buckley
 Grace est un film américain de Paul Solet sorti en 2009.

Divers
 Grace, le nom d'un bateau de pêche anglais
 La Grace : voilier tchèque (brick)

Références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux